Думбравени има више значења:

 Думбравени
 Думбравени (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Думбравени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Думбравени (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Думбравени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Думбравени, насеље у округу Сибињ у Румунији
 Думбравени (Рашка), насеље у округу Сучава у Румунији
 Думбравени (Думбравени), насеље у округу Сучава у Румунији
 Думбравени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Думбравени (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Думбравени (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Думбравени (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији
 Општина Думбравени (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији
 Општина Думбравени (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији